Dummy — дебютный студийный альбом бристольской группы Portishead, выпущенный в 1994 году.

Об альбоме 
Основанный на предшествующем мини-альбоме (EP) Numb, он помог упрочить репутацию Бристоля как столицы трип-хопа, стиля, который позднее иногда называли просто «бристольский саунд».

История создания

Музыка и тексты песен

Отзывы критиков 

Q назвал Dummy «возможно, самым ошеломляющим дебютным альбомом года» и заявил, что «мастерство Бэрроу в ритмах соула/хип-хопа и почти забытое искусство скретчинга — захватывающая комбинация». Rolling Stone писал: «От ленточных петель и живых струнных, риффов Родес-пиано и ангельского пения... Однако настойчивые ритмы и ловкий продакшн спасают Portishead от томительного в любом удобном ретро-груве».

Список композиций 
 Mysterons (5:06)
 Sour Times (4:14)
 Strangers (3:58)
 It Could Be Sweet (4:20)
 Wandering Star (4:56)
 It’s A Fire (3:48)*
 Numb (3:58)
 Roads (5:10)
 Pedestal (3:41)
 Biscuit (5:04)
 Glory Box (5:06)

 * Американская и австралийская версии CD включают дополнительную композицию «It’s a Fire» между «Wandering Star» и «Numb».

Длительность звучания альбома 
 Длительность звучания (американская и австралийская версии, включающие «It’s a Fire») 49 минут 24 секунды
 Длительность звучания (не включая «It’s a Fire») 45 минут 29 секунд

Примечания 

Dummy
Альбомы стиля трип-хоп
Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы — лауреаты премии Mercury Prize